Essen-Werden, stadsdeel van Essen
Abdij van Werden